Les Scutariellidae  sont une famille de vers plats de l'ordre des Temnocephales, la seule des Scutarielloidea.

Liste des genres 
Paracaridinicolinae Baer, 1953 
Paracaridinicola 	Baer, 1953 	 		 	
Scutariellinae Annandale, 1912 							
Bubalocerus Matjasic, 1958 	 	 	 	 	 
Caridinicola Annandale, 1912 						 		
Monodiscus Plate, 1914 								
Scutariella Mrazek, 1907 								
Stygodyticola Matjasic, 1958 								
Subtelsonia Matjasic, 1958 							
Troglocaridicola Matjasic, 1958

Références 
Annandale, 1912 : Fauna Symbiotica Indica No. 4. Caridinicola, a new type of Temnocephaloidea. Records of the Indian Museum, vol. 7 .
Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Liens externes 
 

Temnocephalida